

Cinema 
 La Révolution française – film muto del 1911 diretto da Louis Feuillade

Letteratura 
 La Révolution française – fumetto del 1987-1989 di Patrick Cothias
 La Révolution française – libro del 1965 di François Furet e Denis Richet

Teatro 
 La Révolution française – musical (opera rock) del 1973, testi di Alain Boublil e Jean-Max Rivière e musiche di Claude-Michel Schönberg e Raymond Jeannot

Televisione 
 La rivoluzione francese (La Révolution française) – miniserie televisiva del 1989 diretta da Robert Enrico e Richard T. Heffron

Pagine correlate 
 Rivoluzione francese (disambigua) (Révolution française) – diverse rivoluzioni avvenute nella storia della Francia